José Rui Tavares da Veiga – calciatore portoghese
 Walter Samuel Tavares Da Veiga – cestista capoverdiano